Eunicidae — семейство морских многощетинковых червей из отряда Eunicida. Имеют от одной до пяти затылочных антенн. Ископаемые остатки известны из ордовика. Встречаются повсеместно в морях; несколько видов ведут паразитический образ жизни. Один из наиболее крупных видов — пурпурный австралийский Eunice aphroditois — достигает в длину до 2—3 м. Некоторые виды поедают кораллы. Отдельные особи могут жить в рифовых аквариумах, долгое время оставаясь незамеченными.

См. также 
 Onuphidae

Примечания 

Многощетинковые черви
Семейства кольчатых червей